Speedy peut désigner :
 Speedy, une entreprise d’entretien et réparation rapide automobile ;
 Speedy, nom porté par deux personnages de DC Comics ;
 Speedy J, pseudonyme du musicien de techno néerlandais Jochem Paap ;
 En vitesse. Speedy en version originale, un film dans lequel joue l’acteur américain Harold Lloyd ;
 SPDY, prononcé « Speedy » en anglais, un protocole réseau expérimental conçu par Google.

Navires de guerre 
 , le nom porté par neuf navires de guerre de la Royal Navy ;
 la classe Speedy, une classe de deux bricks de la Royal Navy.

Homonymie